Famiglia Guzzanti:
Corrado Luigi Guzzanti (nonno di Elio) – sismologo
Elio Guzzanti (nipote di Corrado Luigi) – medico e politico
Paolo Guzzanti (nipote di Elio) – giornalista e politico
Corrado Guzzanti (figlio di Paolo) – attore comico
Sabina Guzzanti (figlia di Paolo) – attrice comica
Caterina Guzzanti (figlia di Paolo) – attrice comica